Kuckuck steht für:
 Kuckucke, Vogelfamilie
 Kuckuck, Vogelart innerhalb dieser Familie

Orte:
 Kuckuck (Finnentrop), Ortschaft in Finnentrop
 Kuckuck (Pritzwalk), Wohnplatz von Pritzwalk
 Kuckuck, Ortsteil von Kurort Hartha, Stadt Tharandt

Titel:
 Der Kuckuck, österreichische Illustrierte (1929–1934)
 Die Kuckucks, deutscher Film von Hans Deppe (1949)
 Kukuschka – Der Kuckuck, russischer Film von Alexander Rogoschkin (2002)

Lieder:
 Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald, deutsches Kinderlied (1835/1842)
 Der Kuckuck und der Esel, deutsches Kinderlied (1835)
 Auf einem Baum ein Kuckuck, deutsches Kinderlied (vor 1838)

Sonstiges:
 Kuckuck, Ölbrenner in einer Grubenlampe
 Kuckuck, umgangssprachliche Bezeichnung für Pfandsiegel
 Kuckuck Schallplatten Schallplattenlabel

Kuckuck ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Kuckuck (1844–1893), deutscher Tierarzt und Zoologe
 Georg August Kuckuck (1767–1841), deutscher Generalmajor und Stadtkommandant
 Henrich Kuckuck (1792–1846), deutscher Landwirt, Bürgermeister und Politiker
 Heinrich Kuckuck (1900–1983), deutscher Politiker (NSDAP), MdL Schaumburg-Lippe
 Henner Kuckuck (* 1940), deutscher Bildhauer und Designer
 Hermann Kuckuck (1903–1992), deutscher Pflanzengenetiker und Züchtungsforscher
 Ludwig Kuckuck (um 1802–1878/1880), deutscher Verwaltungsjurist
 Nanna Kuckuck (* 1967), deutsche Modedesignerin
 Otto Walter Kuckuck (1871–nach 1942), deutscher Architekt
 Theo Mayer-Kuckuk (1927–2014), deutscher Physiker
 fiktiv: Professor Kuckuck, siehem Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull#Professor Kuckuck

Siehe auch:
 Kuckuckskind
 Kuckucksbiene
 Kuckuckswespe
 Kuckucksuhr
 Kuckucksruf
 Kukuck
 Kuckuk
 Kukuk
 Koekkoek